Я́нис Лие́пиньш ():
 Лиепиньш, Янис (1894—1964) — латвийский художник.
 Лиепиньш, Янис Петрович (1894—1942) — военный деятель, генерал-майор.
 Лиепиньш, Янис (1930—2022) — латышский писатель и врач.